Il doppio del torneo di tennis Bolton Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gilles Elseneer e Wim Neefs che hanno battuto in finale Lee Childs e Mark Hilton 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Barry Cowan /  Neville Godwin (primo turno)
 Bobbie Altelaar /  Dennis van Scheppingen (quarti di finale)

 Marcus Hilpert /  Jurij Ščukin (semifinali)
 Denis Golovanov /  Alexander Peya (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bolton Challenger 2001